Jméno Třebešice nese více obcí:
 Třebešice (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Třebešice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora